Массимо Бриаски (, 12 мая 1958, Луго-ди-Виченца, Италия) — итальянский футболист, выступавший на позиции нападающего.

Больше всего достижений получил выступая за «Ювентус» на протяжении 1984—1987 годов, с которым стал чемпионом Италии, обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка чемпионов и Межконтинентального кубка.

Клубная карьера 
Родился 12 мая 1958 года в городе Луго-ди-Виченца. Воспитанник футбольной школы клуба «Ланеросси». Взрослую футбольную карьеру начал в 1975 году в основной команде того же клуба. С командой, выступавшей в Серии B в сезоне 1975/76, Бриаски едва не опустился ещё уровнем ниже, до третьего дивизиона, однако «Виченца» удержалась на 16-м месте, двумя строками выше зоны вылета. Зато уже через год, в сезоне 1976/77, «Виченца» во второй раз в истории победила в серии B и вернулась в Серию A. Возвращение в элиту итальянского футбола было триумфальным — команда, которая ещё годом ранее играла во втором дивизионе, сразу же завоевала серебряные медали национального чемпионата 1977/78, уступив лишь туринскому «Ювентусу». Однако сразу за «серебряным» годом, команда Бриаски в следующем сезоне 1978/79 даже не смогла удержаться в элитном дивизионе — 14-е место и прошлогодний серебряный призёр первенства возвращается в Серию B. В Кубке УЕФА дела были не лучше — команда вылетела в первом же раунде от чехословацкой «Дуклы».

После этого летом 1979 года Бриаски решил остаться в Серии А и перешёл в «Кальяри». Однако в новой команде Массимо закрепиться не сумел, сыграв за сезон только в 7 матчах чемпионата, после чего вернулся в «Виченцу». В 1982 году «Ланеросси» попадает в третий дивизион Серию C1, после чего Бриаски снова покидает клуб.

Своей игрой за последнюю команду привлёк внимание представителей тренерского штаба клуба «Дженоа», к составу которого присоединился в 1982 году. Сыграл за генуэзский клуб следующие два сезона своей игровой карьеры. Большую часть времени, проведённого в составе «Дженоа», был основным игроком атакующего звена команды. В составе «Дженоа» был одним из главных бомбардиров команды, имея среднюю результативность на уровне 0,36 гола за игру первенства.

Летом 1984 года заключил контракт с «Ювентусом», в составе которого провёл следующие три года своей карьеры. Играя в составе «Ювентуса» также выходил на поле в основном составе команды. За это время завоевал титул чемпиона Италии, становился обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка чемпионов и Межконтинентального кубка.

С 1987 года снова, на этот раз два сезона, защищал цвета команды клуба «Дженоа». Тренерским штабом нового клуба также рассматривался как игрок основы.

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Прато» в Серии С1, за команду которого выступал на протяжении 1989—1990 годов.

Выступления за сборную 
В течение 1978—1979 годов привлекался в состав молодёжной сборной Италии. На молодёжном уровне сыграл в 4 официальных матчах.

В составе олимпийской сборной Италии был участником футбольного турнира на Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе, заняв 4 место. На турнире сыграл в двух матчах, в том числе и в проигранном матче югославам за третье место (1:2).

Титулы и достижения 
  Чемпион Италии (1):
 «Ювентус»: 1985/1986
  Обладатель Суперкубка УЕФА (1):
 «Ювентус»: 1984
  Обладатель Кубка чемпионов УЕФА (1):
 «Ювентус»: 1984/1985
Обладатель Межконтинентального кубка (1):
 «Ювентус»: 1985

Ссылки 

 Статистика футболиста на сайте footballdatabase.eu 
Профиль на сайте lega-calcio.it 
Олимпийская статистика на сайте Sports-Reference.com  

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Футболисты на летних Олимпийских играх 1984 года
Игроки ФК «Виченца»
Игроки ФК «Кальяри»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Прато»